Wetteloosheid kan ontstaan door:
Het ontbreken van wetten
Chaos, totale wanorde of verwarring
Regeringsloosheid, een situatie waarin geen regering de staat leidt
Anarchisme, streven naar een geweldloze situatie of samenleving waarin mensen zonder macht of autoriteit leven
Antinomianisme, opvatting dat, wanneer men een bepaalde evangelie aanvaardt, de morele wet niet langer van toepassing is
Willekeur van de overheid